«Hotel Room Service» — песня американского рэпера Pitbull, выпущенная в качестве третьего сингла с его альбома Rebelution. В композиции присутствуют семплы из песни «Push the Feeling On» группы Nightcrawlers и «Rapper’s Delight» The Sugarhill Gang. Релиз песни на iTunes и мейнстримовых радиостанциях состоялся 16 июня 2009 года. Песня смогла достичь 8 места в Billboard Hot 100, тем самым повторив попадание в Топ-10 песни «I Know You Want Me (Calle Ocho)».

В тексте песни есть отсылка к следующим песням: «Whatever You Like» рэпера T.I., «I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)» Jay-Z, «Nasty Girl» The Notorious B.I.G., «Rapper's Delight» Sugarhill Gang. 16 сентября 2009 года вышел официальный ремикс, в котором приняла участие вокалистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер.

Чарты

Годовые чарты

За 2009 год

За 2010 год

Примечания 

Синглы 2009 года
Песни Pitbull
Песни, написанные Найлом Роджерсом